Malden puede referirse a:

 Malden-on-Hudson, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Úlster en el estado estadounidense de Nueva York.
 Malden Center (Metro de Boston), estación en la línea Naranja del Metro de Boston y la línea Haverhill del Tren de Cercanías.
 Malden (Illinois), villa ubicada en el condado de Bureau en el estado estadounidense de Illinois.
 Malden (Massachusetts), ciudad ubicada en el condado de Middlesex en el estado estadounidense de Massachusetts.
 Malden (Misuri), ciudad ubicada en el condado de Dunklin en el estado estadounidense de Misuri.
 Malden (Washington), pueblo ubicado en el condado de Whitman en el estado estadounidense de Washington.
 Isla Malden, isla pequeña e inhabitada del océano Pacífico central.
 Karl Malden, actor estadounidense.